"Baldissero" pode significar:
 Baldissero Canavese, comuna italiana do Piemonte
 Baldissero Torinese, comuna italiana do Piemonte
 Baldissero d'Alba, comuna italiana do Piemonte

Desambiguações de topônimos